

Geografia
 Ragonà – frazione italiana del Comune di Nardodipace, in provincia di Vibo Valentia

Persone
 Alfredo Ragona – calciatore italiano
 Carmelo Marchese Ragona – funzionario e dirigente sportivo italiano
 Fabio Marchese Ragona – giornalista italiano
 Giovan Pietro Ragona – scultore italiano
 Ubaldo Ragona – regista e sceneggiatore italiano